Brigman ist der Familienname folgender Personen:

 Anne Brigman (1869–1950), US-amerikanische Fotografin
 June Brigman (* 1960), US-amerikanische Comiczeichnerin
 Megan Brigman (* 1990), US-amerikanische Fußballspielerin

Siehe auch:
 Briegmann
 Brickman
 Brickmann